Nazwisko Kupka nosiło kilka osób:
 Alfred Kupka – polski bokser, żyjący w latach 1909 – 1929
 František Kupka – malarz czeski, żyjący w latach 1871 – 1957
 Josef Kupka – biskup brneński, żyjący w latach 1862 – 1941
 Teofil Kupka – polityk śląski, żyjący w latach 1885 – 1920

Inne:
 (5363) Kupka (1979 UQ) – planetoida

Zobacz też 
 Kupa